Província de Trapani, na Itália.
 TAP Air Portugal (Transportes Aéreos Portugueses)
 Teleprompter

Desambiguações de siglas